Golding ist

der Familienname folgender Personen:
 Anders Golding (* 1984), dänischer Sportschütze
 Annegret Golding (* 1930), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Ärztin
 Arthur Golding (1536–1606), englischer Übersetzer 
 Bernard Golding (* 1941), britischer Chemiker
 Binker Golding (* 1985), britischer Jazzmusiker
 Bruce Golding (* 1947), jamaikanischer Politiker; 2007–2011 Premierminister 
 George Golding (1906–1999), australischer Leichtathlet
 Germaine Golding (1887–?), französische Tennisspielerin

 John Golding (Kunsthistoriker) (1929–2012), britischer Kunsthistoriker
 John Golding (Politiker) (1931–1999), britischer Politiker (Labour)
 Julian Golding (* 1975), englischer Leichtathlet
 Lacena Golding-Clarke (* 1975), jamaikanische Leichtathletin 
 Llin Golding, Baroness Golding (* 1933), britische Politikerin der Labour Party
 Meta Golding (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Oliver Golding (* 1993), britischer Tennisspieler
 William Golding (1911–1993), englischer Schriftsteller und Nobelpreisträger

ein Ortsname:
 Golding (Gottfrieding), Ortsteil der Gemeinde Gottfrieding, Landkreis Dingolfing-Landau, Niederbayern

Siehe auch:
 Russell Golding Park
 Goldingen